Idrossido di alluminio
Gibbsite